Derby (sport), een wedstrijd tussen twee teams uit dezelfde stad of regio
 Derby (paardenrace), een soort paardenrace
 HC Derby, een Nederlandse hockeyclub uit Zwijndrecht
 Derby (database), een databaseprogramma
 Derby (automerk), een Frans automerk
 Derby (schoen), een type schoen
 Volkswagen Derby, een op de Volkswagen Polo gebaseerde personenwagen
 Derby (motorfietsmerk), een Brits motorfietsmerk
 een fietsmerk van het Belgische bedrijf Delin

Plaatsen:
 Derby (Verenigd Koninkrijk), een stad in Midden-Engeland
 Derby (West-Australië), een stad in de Australische deelstaat West-Australië
 Derby (Tasmanië), een stad in de Australische deelstaat Tasmanië
 plaatsen in de VS:
 Derby (Colorado)
 Derby (Connecticut)
 Derby (Iowa)
 Derby (Kansas)

Personen:
 Fred Derby, een Surinaams politicus en vakbondsleider
 Willy Derby, een Nederlandse zanger